Суперкубок Туреччини з футболу 1975 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 червня 1975 року між чемпіоном Туреччини «Фенербахче» та володарем кубка Туреччини «Бешикташом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1975
Туреччина
1975 у турецькому спорті